Sainctelette (metrostation), Brussels metrostation
 Sainctelettesquare, plein in Brussel
 Sainctelettebrug, brug over zeekanaal Brussel
 Sainctelettegebouw, Brussels herenhuis aan het Sainctelettesquare

Personen 
 Charles-Xavier Sainctelette (1825 - 1898), Belgisch politicus
 Henry Sainctelette, (1851 - 1905), Belgisch politicus